Игорь Олегович Лисовский (род. 12 октября 1954 года в Ленинграде) — советский фигурист, выступавший в одиночном и парном катании. В паре с Ириной Воробьёвой — чемпион мира 1981 года и чемпион Европы 1981 года. Мастер спорта СССР международного класса.

В начале 1990-х годов уехал в США, где по настоящее время работает тренером в клубе по фигурному катании„Creve Coeur Figure Skating Club“  в городе , штат Миссури.

Спортивные достижения 
(в парном катании с И. Воробьёвой)

(в одиночном катании)

Семья 
Был женат на своей партнерше Ирине Воробьёвой. Дочь Алиса Лисовская

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте В. Соловьёва
 Pairs on Ice: Воробьёва/Лисовский

Фигуристы СССР
Мастера спорта СССР международного класса
Тренеры по фигурному катанию